Origne (Gironde), een gemeente in het Franse departement Gironde (regio Aquitanië) 
Origné, een gemeente in het Franse departement Mayenne (regio Pays de la Loire)